De finale van de League Cup van het seizoen 2005/06 werd gehouden op 26 februari 2006. Manchester United nam het op tegen Wigan Athletic. United won overtuigend met 4-0 na onder meer twee goals van Wayne Rooney, die na afloop werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Edwin van der Sar stond de volledige finale in doel bij Manchester United. Zijn ploeggenoot Ruud van Nistelrooij zat op de bank en kwam niet in actie. Bij Wigan speelde aanvoerder Arjan de Zeeuw de volledige wedstrijd.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
FA Cup 2005/06
Finale FA Cup 2006
Football League Cup 2005/06
Engels voetbalkampioenschap 2005/06

2006
Manchester United FC
League Cup
League
Sportevenement in Cardiff